Анатолівська сільська рада — адміністративно-територіальна одиниця в Україні

 Анатолівська сільська рада — Миколаївська область, Березанський район
 Анатолівська сільська рада — Херсонська область, Нижньосірогозький район

Ліквідовані
 Анатолівська сільська рада — Одеська область, Березівський район